Okręty US Navy o nazwie USS "Halsey", pochodzącej od admirała floty Williama F. "Bull" Halseya (1882–1959):
 Pierwszy "Halsey" (DLG-23) był lideremem typu Leahy, który był w służbie w latach 1963-1994.
 Drugi "Halsey" (DDG-97) jest 47 niszczycielem typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 2004.

Halsey